Tela – gmina w Hondurasie
 Tela – miasto w Hondurasie
 Tela – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie rzymskim w prowincji Afryka Prokonsularna, sufragania metropolii Kartagina